Соната для кларнета и фортепиано — одно из последних сочинений Франсиса Пуленка, написанное в 1962 году. Это одно из самых популярных произведений в репертуаре современных кларнетистов.

Соната посвящена памяти Артюра Онеггера и впервые исполнена 10 апреля 1963 года (три месяца спустя после смерти самого Пуленка) в Карнеги-холле (Нью-Йорк). Партию кларнета исполнял Бенни Гудмен, партию фортепиано — Леонард Бернстайн

Первыми исполнителями этого сочинения в СССР были Лев Михайлов и Мария Юдина.

Произведение состоит из трёх частей:

 Allegro tristamente (Allegretto — Très calme — Tempo allegretto)
 Romanza (Très calme)
 Allegro con fuoco (Très animé)

Эта соната — вторая в цикле сонат Пуленка для духовых инструментов и фортепиано вместе с Сонатой для флейты (1956) и Сонатой для гобоя (1962). Судя по переписке, Пуленк работал над двумя сонатами (для кларнета и фортепиано и для гобоя и фортепиано) параллельно. 

"Две сонаты основательно продвинуты. Нуазе довершит остальное. По покрою они похожи на Сонату для флейты, но более пикантны - дань уважения к использованным двум деревянным инструментам", - написал он 6 августа 1962 года певцу Пьеру Бернаку.

Примечания 

Музыкальные произведения 1962 года
Сонаты XX века
Сонаты Франсиса Пуленка
Произведения для кларнета и фортепиано